Die 2. Badminton-Bundesliga 2009/2010 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils acht Teams gegeneinander antraten. Die beiden Meister der 2. Bundesligen spielten um einen Aufstiegsplatz in die 1. Badminton-Bundesliga, wobei der PTSV Rosenheim als Sieger der Bundesliga Süd gegen den Nordrivalen 1. BV Mülheim mit 4:4 und 5:3 triumphierte. Die beiden letztplatzierten Vereine jeder Staffel sollten in die Regionalliga absteigen. Da der PTSV Rosenheim jedoch aus der Gruppe Süd in die 1. Liga aufstieg und von dort niemand abstieg, konnte der 1. BC Bischmisheim II als Siebenter in der 2. Bundesliga Süd verbleiben.

2. Bundesliga Nord 

Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Badminton-Verbandes

2. Bundesliga 2009/2010
2. Bundesliga 2009/2010
2. Bundesliga 2009/2010